IV liga polska w piłce nożnej w sezonie 1996/1997 podzielona była na 25 grup (makroregionalnych).

W rozgrywkach wystartowało 403 drużyny, jedna wycofała się przed inauguracją. Sklasyfikowano 402 zespołów, jedna drużyna wycofała się w trakcie sezonu. Zwycięzcy grup awansowali bezpośrednio do III ligi.

Makroregion Wielkopolski 
Grupa Poznań

Grupa Gorzów

 Mecz Pogoń : Remor zweryfikowany jako walkower 0:3 na niekorzyść Pogoni (za zaległości finansowe). Remorowi zaliczono porażkę 1:0 z pierwszego meczu.

Grupa Koszalin

Grupa Piła

 Mecz Nielba : Derby zweryfikowany jako walkower (3:0), Nielbie zaliczono wynik z boiska.

Grupa Szczecin

Makroregion Dolnośląski 
Grupa Wrocław-Jelenia Góra-Wałbrzych

 Baraż o III ligę: Sparta Ziębice : Mirex Prochowice 0:0, 2:3.

Grupa Legnica - Leszno - Zielona Góra

 Baraż o III ligę: Sparta Ziębice : Mirex Prochowice 0:0, 2:3.

Makroregion Kielecko-Lubelski 
Grupa Radom-Lublin

Grupa Tarnobrzeg-Kielce

Grupa Zamość-Chełm

 Zadrzew Zawadówka nie przystąpił do rozgrywek.

Grupa Biała Podlaska-Siedlce

Makroregion Śląski 
Grupa Katowice

 Górnik Libiąż zmienił nazwę na Janina Libiąż.

Grupa Częstochowa-Opole-Bielsko

Makroregion Centralny 
Grupa Piotrków Trybunalski-Łódź

Grupa Sieradz-Kalisz

Grupa Włocławek-Płock-Konin-Skierniewice

 Górnik II Konin nie przystąpi do rozgrywek.
 Unia/Widok II Skierniewice wycofała się w trakcie rozgrywek, wyniki anulowano.

Makroregion Małopolski 
Grupa Kraków-Nowy Sącz-Tarnów

 Igloopol Dębica zmineił nazwę na Podkarpacie i przeniósł siedzibę do Pustyni.

Grupa Rzeszów-Krosno-Przemyśl

Makroregion Warszawsko-Mazurski 
Grupa Białystok-Ciechanów-Łomża-Olsztyn-Ostrołęka-Suwałki-Warszawa

 Baraż: KP Wasilków : Bug Wyszków 1:2, 0:3.
Grupa Białystok-Ciechanów-Łomża-Olsztyn-Ostrołęka-Suwałki-Warszawa

 Baraż: Makovia Marki : Olimpia Zambrów 0:2, 2:4.
 Przed sezonem wycofał się z rozgrywek Mirków Konstancin, dzięki temu utrzymała się w lidze Pogoń Grodzisk Maz.

Makroregion Pomorski 
Grupa Elbląg

Grupa Gdańsk

 Przed sezonem fuzja klubów Wierzyca Pelplin i Hydrolek Pelplin (klasa A).

Grupa Słupsk

Grupa Toruń

 Przed sezonem wycofała się drużyna Adriana Chełmno, dzięki temu utrzymała się Węgrowianka.

Grupa Bydgoszcz

Źródła
 Encyklopedia piłkarska Fuji, Rocznik 1996/97, ().

1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
1996 w polskim sporcie
1997 w polskim sporcie
Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce